Parnarama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Parnarama (ort), Maranhão, 
 Parnarama (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar